Биатлон — вид спорта, в котором, в том числе и на международных соревнованиях, участвуют сербские спортсмены.

Сезон 2009—2010 
В этапах кубка мира участвовали только мужчины.

Ссылки 

Биатлон в Сербии
Биатлон по странам